El nombre Tamargo puede corresponder a cualquiera de los siguientes artículos:

Personas 
Ángel Tamargo (1915-1998), un futbolista español.
Emilio Tamargo (1938-2009), un periodista deportivo español.
Eva Tamargo (1960), actriz estadounidense.
Alfonso Nieto Tamargo (1932-2012), jurista español.
José Luis Luege Tamargo (1953), político mexicano.

Otros
Tamargo (Amaranthus albus), una planta herbácea.